El nombre de Ruy López de Ribera puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

Ruy López de Ribera (m. 1344). Noble castellano que falleció en el sitio de Algeciras. Fue el padre de Per Afán de Ribera el Viejo.
Ruy López de Ribera (siglo XVI) conquistador de Costa Rica.
Ruy López de Ribera (Nacimiento en fecha desconocida-1407), hijo de Per Afán de Rivera el Viejo.